La , célèbre aux États-Unis, a donné naissance a plusieurs hommes célèbres dont plusieurs Francis Cabot Lowell :

 Francis Cabot Lowell (1775-1817), industriel ;
 Francis Cabot Lowell Jr., fils du précédent ;
 Francis Cabot Lowell (1909-1979), allergologue.